Agesipolis I – król Sparty 394-380 p.n.e.
 Agesipolis II – król Sparty 371-369 p.n.e.
 Agesipolis III – król Sparty 219-215 p.n.e.